

Кенбай — село, Мукурський сільський округ, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Кенбай — село, Сагізький сільський округ, Кзилкогинський район, Атирауська область